Флаг муниципального образования Се́веро-Углеура́льское городское поселение Губахинского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 октября 2010 года решением Думы Северо-Углеуральского городского поселения № 227 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7257.

Законом Пермского края от 28 августа 2012 года № 87-ПК, Северо-Углеуральское городское поселение объединено с Губахинским городским округом.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: красной в 3/4 и белой в 1/4 ширины полотнища и воспроизводящее композицию из герба поселения; изображение выполнено в жёлтом, чёрном, белом и сером цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле с серебряной оконечностью, обременённой тремя чёрными квадратными брусками в пояс, золотой обращённый, восстающий и обернувшийся вправо лев, держащий серебряную кирку, заострённую с двух концов».

Обоснование символики 
Основная фигура флага — лев — указывает на историческое значение представителей династии Абамелик-Лазаревых для развития территории поселения, где они более полутора столетий владели шахтами и заводами. Восстающий лев — символ будущности и перспективы.

Кирка показывает, что долгое время основным занятием населения была добыча угля. Уголь символически показан чёрными квадратными брусками на белой полосе.

Красный цвет полотнища символизирует труд, достаток, красоту и праздник.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, силы и великодушия.

Примечания